Door de jaren heen waren er bij de Britse Royal Navy verschillende schepen in dienst onder de naam HMS Invincible:

 Invincible (1747), een linieschip
 Invincible (1765), een linieschip
 HMS Invincible (1808), een linieschip
 HMS Invincible (1869), een slagschip
 HMS Invincible (1907), een slagschip
 HMS Invincible (1980) (R05), een licht vliegkampschip